Грин-Ривер (, букв. «зелёная река») — названия многих рек и другие топонимы:

Реки 
Канада
 Грин-Ривер (приток Лиллуэта) — приток реки Лиллуэт в штате Британская Колумбия
США
  — приток реки Баффало
  — приток реки Брод
 Грин-Ривер (приток Дувамиш-Ривера) — приток реки Дувамиш-Ривер
 Грин-Ривер (приток Колорадо) — приток реки Колорадо
  — приток реки Рок
 Грин-Ривер (приток Огайо) — приток реки Огайо
  — приток реки Харт
Океания
 Грин-Ривер (приток Сепика) — приток реки Сепик в Папуа Новая Гвинея

Другие топонимы 
 Грин-Ривер (Вайоминг)
 Грин-Ривер (Юта)
  — полигон ВВС США (1964—1973) для ракетных испытаний близ местечка Грин-Ривер в штате Юта
 Грин-Ривер, район посёлка Пикеринг в провинции Онтарио, Канада
 Грин-Ривер, город в провинции Сандон, Папуа Новая Гвинея
 Грин-Ривер — кладбище в Спрингсе, штат Нью-Йорк, в городе Ист-Хэмптон.

Прочее 
 Green River — американская гранж-группа, сформировавшаяся в 1984 году
 Green River (альбом) — альбом группы Creedence Clearwater Revival
 
 «Green River» — исчезнувшая марка виски

Примечания